ТОВ “КОМПО” — підприємство з виробництва обладнання для м’ясопереробної та молочної галузей. Головний офіс знаходиться у м. Берестя, Білорусь.

Історія 
Підприємство КОМПО було засновано у 1991 році Михайлом Білоусовим.

Протягом років виробництво компанії розширювалось:

1993 рік — випуск електромагнітних клапанів для відключення подачі рідкого палива до пальникових пристроїв суднових котлів;

1996 рік — поява нового продукту — кліпсатора для закорковування ковбасних виробів, сиру, пастоподібних продуктів і м'ясних напівфабрикатів в оболонки та пакети;

1996-2006 рр. — розробка конструкторської документації та виробництво 22 модифікацій кліпсаторів;

2001 рік — поява конструкторської документації та трьох моделей шприців вакуумних для випуску ковбасних виробів;

2002-2005 рр. — створення двох моделей машин для подрібнення заморожених продуктових блоків;

2006 рік — виробництво двох моделей шприців вакуумних для випуску вершкового масла, маси для плавлених сирів, м'якого дієтичного сиру;

2003-2007 рр. — освоєння нових технологій обладнання для виготовлення сосискових виробів, роботи з фаршем, хлібобулочними виробами, а також девайсів для маркування, миття тари тощо.

Впродовж наступних років КОМПО неодноразово брала участь у міжнародних виставках обладнання для харчової промисловості у Києві (України), Москві (Росія), Франкфурт (Німеччина).

Засновником та директором компанії — Михайло Білоусов.

У 2020 році посаду директора посіла дочка засновника Елла Михайлівна Джангозова.

Назва 
Назва КОМПО походить від 2 слів “композиційні матеріали”, оскільки компанія розпочала діяльність із виробництва запчастин із пластику для килимово-ткацької галузі.

Діяльність 
Компанія займалась виготовленням пластикових та металевих вікон, сендвіч-панелей тощо. Наразі діяльність зосереджена на виробництві обладнання для м’ясопереробної і молочної галузей за системою Кайдзен.

Продукція КОМПО має СЕ-маркування та сертифікати відповідності вимогам Директив безпеки Євросоюзу і ISO 9001-2015.

Компанія є постачальником обладнання у Росію, Білорусь, Казахстан, Грузію, Туркменістан, Азербайджан, Таджикистан, Молдову, Україну, Вірменію, Узбекистан, Киргизію, Канаду, Польщу, Латвію, Туреччину, Австралію, Болгарію, Сербію, Алжир, Словаччину, Мексику, Аргентину, Еквадор, Домініканську Республіку.

Нагороди 
Підприємству присуджена Премія Уряду Республіки Білорусь і Премія Брестського Облвиконкому за досягнення у сфері якості, впровадження високоефективних методів управління якістю та забезпечення на цій основі випуску конкурентоспроможної продукції.

КОМПО має диплом фіналіста 2-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної та Східної Європи за моделлю EFQM (Європейського фонду управління якістю) і Сертифікату визнання досконалості 4 зірки за моделлю EFQM.

Указом Президент Республіки Білорусь №279 від 28.04.2006 підприємство занесено на Республіканську дошку Пошани переможців змагання 2005 року.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Підприємства Берестя